Стандарт може да се отнася за:
 Стандарт, вид документ
 Стандарт (вестник) – български информационен всекидневник
 Стандарт (Белгия) – белгийски информационен всекидневник
 щандарт – персонален флаг на държавния глава